

Musique
 Playback, faire semblant de chanter.
 Chanteur de playback, chanteur prêtant sa voix à d'autres  
 Playback, groupe révélé par X Factor
 Playback, chanson de Carlos Paião
 Playback, album de Tom Petty and the Heartbreakers, 1995
 Playback, album de The Appletree Theatre, 1967
 Playback, album de Sam Lazar, 1962
 Playback, album de SSQ, 1983
 Playback, album de Phi Life Cypher, 2006

Littérature 
 roman de Raymond Chandler
 adapté en bande dessinée par Ted Benoit et François Ayroles (Denoël Graphic, 2004).

Théâtre 
 Playback Théâtre, improvisation au théâtre

Film 
 Playback, un téléfilm américain de Oley Sassone, diffusé en 1996.
 Play Back, un court-métrage français de Richard Bean, tourné en 2002.
 Playback, un film d'horreur tourné en 2012.

Web 
 Playback, site de Brunico Communications

Notes et références